Niemcy:
 Krauthausen – dzielnica Düren
 Krauthausen – dzielnica Sontry
 Krauthausen – gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Wartburg

Osoby:
 Franz Krauthausen – niemiecki piłkarz